Rhizopogon är ett släkte av svampar. Rhizopogon ingår i familjen hartryfflar, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Hartryfflar
Rhizopogon